Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 15 км свободным стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошла 16 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки был дан в 15:00 по местному времени (UTC+9). В гонке приняло участие 119 гонщиков из 61 страны.

На двух предыдущих Олимпийских играх (2010 и 2014 годов) чемпионом в гонке на 15 км становился швейцарский лыжник Дарио Колонья, который и на этот раз одержал убедительную победу.

Это золото принесло Колонье статус четырёхкратного олимпийского чемпиона и звание первого лыжника в истории, кому удалось выиграть одну и ту же личную дисциплину на протяжении трёх Олимпийских игр подряд. После этой победы Дарио стал одним из двух самых титулованных спортсменов-швейцарцев, среди выступавших на зимних Олимпийских играх. До этого рекорд в 4 золотые медали единолично принадлежал прыгуну с трамплина Симону Амману. Больше наград у спортсменов из Швейцарии на Олимпиадах было лишь у гимнаста Жоржа Миза, выступавшего в первой половине XX века (4 золота, 3 серебра и 1 бронза).

Второе место досталось норвежцу Симену Крюгеру, завоевавшему несколькими днями раньше золото в скиатлоне. На третью ступень пьедестала поднялся молодой лыжник из России Денис Спицов, который в том же скиатлоне стал четвёртым. Ещё один норвежец Мартин Сундбю до последних метров дистанции боролся за медаль, однако в третий раз за карьеру занял на Олимпийских играх 4-е место.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)